U.S. National Championships 1931 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1931 roku, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills. Mężczyźni rywalizowali w dniach 3–10 września, natomiast kobiety w dniach 15–20 sierpnia.

Była to pięćdziesiąta pierwsza edycja turnieju męskiego i czterdziesta piąta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

US Open według lat
1931 w tenisie ziemnym